Perreux (Yonne) − francuska gmina w regionie Burgundia
 Perreux (Loara) − francuska gmina w regionie Rodan-Alpy